Amphoe Mueang Samut Songkhram (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Osten der Provinz Samut Songkhram. Die Provinz Samut Songkhram liegt in der Zentralregion von Thailand.

Geschichte 
Der Landkreis wurde 1897 etabliert und hieß seinerzeit Lom Thuan. Er wurde von der Monthon Ratchaburi aus gesteuert. 1900 zog das Landkreisbüro in den Tempelbereich von Ban Prok, wie er seit 1917 dann auch hieß. Im Jahr 1925 wurde das Büro erneut verlegt und zwar nach Mae Klong im Tambon Mae Klong, gleichzeitig änderte sich der Name des Landkreises erneut.
1938 benannte man den Landkreis in Mueang Samut Songkhram um. Seit 1964 liegt das Verwaltungsgebäude des Landkreises an der Ekachai-Straße, Tambon Mae Klong.

Die Einheimischen nennen Samut Songkhram immer noch Mae Klong.

Geographie 
Amphoe Samut Songkhram liegt in der westlichen Zentralregion am Mae Nam Mae Klong (Mae-Klong-Fluss), der hier auch in den Golf von Thailand mündet. Die Entfernung zur Hauptstadt Bangkok beträgt etwa 70 Kilometer.

Wirtschaft 
 Ausgewählte OTOP-Produkte des Landkreises:
 Kokoszucker ()
 Sojasauce
 Fischsauce
 Gebackener, knuspriger Tintenfisch ()

Sport 
In diesem Bezirk befindet sich das Provinzstadion Samut Songkhram, das als Heimstadion des Fußball-Erstligisten FC Samut Songkhram dient.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Samut Songkhram ist in elf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 87 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Samut Songkhram (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Mae Klong.

Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Bang Chakreng (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Chakreng.

Außerdem gibt es neun „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Bang Khan Taek (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Khan Taek.
 Lat Yai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Lat Yai.
 Ban Prok (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Prok.
 Bang Kaeo (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Kaeo.
 Thai Hat (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Thai Hat.
 Laem Yai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Laem Yai.
 Khlong Khoen (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlong Khoen.
 Khlong Khon (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khlong Khon.
 Nang Takhian (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nang Takhian.

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Amphoe von Samut Songkhram